Il doppio maschile  del torneo di tennis Bristol Open 1972, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Bob Hewitt e Frew McMillan che hanno battuto in finale Clark Graebner e Lew Hoad 6–3, 6–2.

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Bristol Open 1972